Major League Soccer 2019 var den tjugofjärde säsongen av MLS, ligan innehåller ett nytt lag, FC Cincinnati, denna säsongen, då ligan utökades från 23 till 24 lag.  vann Supporters' Shield medan Seattle Sounders vann MLS Cup då man besegrade Toronto med 3–1. Detta var tredje gången på fyra år som Seattle Sounders och Toronto möttes i MLS cup.

Lag och arenor

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel
 = Eastern Conference.  = Western Conference.

Slutspelsträd

Första omgången

Konferenssemifinaler

Konferensfinaler

Final

Anmärkningslista

Källor 
Officiell hemsida

2019 i USA
2019 i Kanada
Fotbollssäsongen 2019
2019